Koeppel ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Koeppel (1852–1917), deutscher Anglist
 Gerhard Koeppel (1936–2012), deutscher Archäologe
 Hans-Dietmar Koeppel (* 1944), Schweizer Landschaftsarchitekt
 Karl Koeppel (1840–?), preußischer Generalmajor 
 Matthias Koeppel (* 1937), deutscher Maler und Dichter
 Reinhold Koeppel (1887–1950), deutscher Maler
 Thomas Koeppel (* um 1960), deutscher Gefäßchirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Köppel